Epilohmannoides är ett släkte av kvalster. Epilohmannoides ingår i familjen Epilohmanniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Epilohmannoides